Stati Uniti d'America
 Northlake – città della Contea di Anderson, Carolina del Sud
 Northlake – città della Contea di Cook, Illinois
 Northlake – città della Contea di Denton, Texas